La Mort noire est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Une jeune touriste canadienne demande l'aide de Ric Hochet : sa mère a disparu, et les concierges de son hôtel prétendent ne pas la connaître et que la chambre qu'elle occupait n'a jamais existé.

Ric mène son enquête et est enlevé par des hommes en combinaisons de protection bactériologique. On fait sur lui des expériences médicales. Il comprend qu'il a été en contact avec le virus de la peste. C'est de cette maladie qu'est morte la mère de la jeune canadienne. Mais le virus lui a été volontairement inoculé par un certain Horace Doriaz, criminel recherché par toutes les polices, et qui menace de faire d'autres victimes. L'hôtel est mis en quarantaine et les clients surveillés. Malgré cela, Crichton, l'un des clients, meurt. Ric est ensuite lui-même victime d'un empoisonnement. Il en vient à soupçonner les héritiers des deux victimes, présents à l'hôtel. Mais il parvient à se souvenir par qui il a pu être empoisonné. Il lui tend un piège en lui faisant part de ses faux soupçons.

Après avoir demandé un milliard et un avion en menaçant de répandre la peste partout, Doriaz se fait finalement arrêter alors qu'il tentait de s'enfuir. Il ne faisait qu'un avec Hörnbiger.

Personnages 
 Ric Hochet
 Anny Houston : jeune touriste canadienne, dont la mère meurt de la peste
 Horace Doriaz : criminel
 Le major Crichton : richissime propriétaire de journaux
 Harold Morrison : neveu du précédent
 Hörnbiger : touriste autrichien, propriétaire d'une usine pharmaceutique

Lieux 
Nice, notamment l'Hôtel Babylone, établissement imaginaire.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1982